Raziq, Abd ar-Raziq oder ʿAbd ar-Rāziq ist der Familienname folgender Personen:

 ʿAlī ʿAbd ar-Rāziq (1887/88–1966), ägyptischer Islamgelehrter und Scharia-Richter
 Ghulam Raziq (1932–1989), pakistanischer Hürdenläufer und Sprinter
 Mustafā ʿAbd ar-Rāziq (1885–1947), ägyptischer Religionsgelehrter